In Germania:
 Mettenheim – un comune del circondario di Mühldorf am Inn in Baviera
 Mettenheim – un comune del circondario di Alzey-Worms in Renania-Palatinato